Okręty US Navy o nazwie USS "Clyde":
 Pierwszy  był bocznokołowym parowcem, przechwyconym przez Union Navy jako "Neptune" 14 czerwca 1863. Służył do końca wojny secesyjnej.
 Drugi  służył jako tankowiec w latach 1944-46.

Clyde